(587) Гипсипила () — астероид главного пояса, который был открыт 22 февраля 1906 года немецким астрономом Максом Вольфом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль. Назван в честь Гипсипилы, легендарной царицы острова Лемнос.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки